Святославка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Святославка — село в Карабалыкском районе Костанайской области.

Россия 
 Святославка — село в Ракитянском районе Белгородской области.
 Святославка — село в Ижморском районе Кемеровской области.
 Святославка — село в Самойловском районе Саратовской области.
 Святославка — деревня в Голышмановском районе Тюменской области.